Erro est un nom propre qui peut désigner :

 Erró, pseudonyme de Guðmundur Guðmundsson, artiste islandais postmoderne.
 Erro, commune de la Communauté forale de Navarre, en Espagne.
 Erro, concejo chef-lieu de la commune d'Erro dans la Communauté forale de Navarre, en Espagne.

Voir aussi 
 Erro, nom portugais correspondant à un message d'erreur.
 Erro, un genre de coléoptère.